Саки може да се отнася за:

 Скити, древен народ
 Ариго Саки (р. 1946), италиански футболист
 Саки (писател) (1870-1916), британски писател

Вижте също 
 Сакита, род маймуни